Gollenberg – comune del Brandeburgo
Gollenberg – comune della Renania-Palatinato